Ejury Károly (1804–1884) ügyvéd, országgyűlési követ
 Ejury Károly (1837–1913) uradalmi főügyész